Ilustración española, puede hacer referencia a:
 Ilustración en España, el movimiento cultural ilustrado del siglo XVIII español.
 La Ilustración Española y Americana, revista fundada en 1869.